Takt může být:

 takt (hudba) – rytmický celek v hudbě – časová jednotka složená z určitého počtu lehkých a těžkých dob stejné časové délky
 notový zápis rytmických celků v hudbě
 takt (lingvistika) – úsek lidské řeči s přízvukovými vrcholy
 takt (technika) – jeden zdvih pístu, část pracovního cyklu nějakého stroje nebo přístroje
 takt procesoru – elementární část pracovního cyklu v mikroprocesoru
 takt (doprava) – pravidelný časový odstup mezi jednotlivými spoji
 takt (ekonomie) – časový interval mezi dohotovením výrobku stejného druhu
 synonymum pro rytmus jako takový i mimo hudbu – např. ve spalovacímo motoru, ve sportu i jinde
 vybrané společenské chování – šetrnost, ohleduplnost, pozornost, slušnost, útlocit, jemnocit – jemný vztah k jinému člověku

Externí odkazy